Varga Gábor (Csorna, 1985. augusztus 20. –) magyar labdarúgó-középpályás.

Források 
Varga Gábor adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1985-ben született személyek
Csornaiak
Magyar labdarúgók
A Győri ETO labdarúgói
A Gyirmót SE labdarúgói
A Lombard Pápa labdarúgói
A Vasas labdarúgói
A Soproni VSE labdarúgói
A Haladás labdarúgói
Az FC Ajka labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek